Альбе́рт Алекса́ндрович Ма́рков (род. , ) — советский и американский , , ,  еврейского происхождения.

Биография 
В годы Великой Отечественной войны занимался скрипкой в эвакуации в Свердловске под руководством Петра Столярского. Затем учился в Харькове у Адольфа Лещинского. В 1956 г. перевёлся в Москву в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, который окончил в 1957 г. по классу скрипки Юрия Янкелевича, у него же учился в аспирантуре. Изучал также композицию под руководством Арама Хачатуряна и Генриха Литинского. В 1957 году был удостоен золотой медали Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. В 1959 г. занял второе место и получил золотую медаль на Международном конкурсе имени королевы Елизаветы.

В 1960—1975 гг. преподавал в Институте имени Гнесиных. 

В 1975 г. эмигрировал в США. В 1976 г. дебютировал в этой стране как солист с Хьюстонским симфоническим оркестром. Начиная с 1981 г. преподаёт в Манхэттенской школе музыки, опубликовал учебные пособия «Скрипичная техника» () , «Маленький скрипач» (),

" Система скрипичной игры" ( англ."System of violin playing")

Автор трёх  опер, симфонии, скрипичного концерта, шести  рапсодий для скрипки с оркестром  а также и  других камерных и симфонических сочинений.

Среди записей Маркова-скрипача — Концерт № 2 Николо Паганини (с Симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Геннадия Рождественского).

Семья 
Сын — Александр Марков (род. 1963), американский скрипач.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Манхэттенской школы музыки
 

Академические музыканты США
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Манхэттенской музыкальной школы